Голубичский сельсовет — административная единица на территории Глубокского района Витебской области Белоруссии.

История 
27 сентября 2007 года на территории сельсовета были упразднены деревня Нивье и хутора Выгорки, Заболотье, Отваловщина, Чистое.

Состав 
Голубичский сельсовет включает 27 населённых пунктов:

 Альхимовщина — деревня.
 Апанасенки — деревня.
 Беляки — деревня.
 Большие Давыдки — деревня.
 Быковщина — хутор.
 Голубичи — агрогородок.
 Гурбы — деревня.
 Дедино — хутор.
 Еловики — хутор.
 Жолнеровщина — деревня.
 Ивановщина — деревня.
 Королевичи — деревня.
 Крупени — деревня.
 Куксино — хутор.
 Малиновка — хутор.
 Ольщина — деревня.
 Отвалки-1 — деревня.
 Отвалки-2 — деревня.
 Промешки — деревня.
 Пузыри — деревня.
 Селище — деревня.
 Слобода — деревня.
 Старое Заполовье — деревня.
 Урожайная — деревня.
 Шабаны — деревня.
 Шилогорье — деревня.
 Ясевичи — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Глубокский райисполком

Сельсоветы Глубокского района